Флаг муниципального образования городское поселение Кали́нинец Наро-Фоминского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 августа 2007 года решением Совета депутатов городского поселения Калининец № 7/25 и 10 декабря 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3676.

Флаг составлен на основании герба городского поселения Калининец по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, крестообразно разделённое на четыре равные части — две зелёные (по нисходящей от древка диагонали) и две красные. Поверх границ частей расположены жёлтые изображения дуба и звёзд из герба поселения».

Обоснование символики 
Земли городского поселения Калининец тесно переплетается с территориями, на которых дислоцируется 2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции Краснознамённая ордена Суворова дивизия имени М. И. Калинина. В административном центре городского поселения посёлке Калининец проживают военнослужащие дивизии и члены их семей.

Чередующиеся участки красного (символ армии) и зелёного (символ земель поселения), две армейские звёздочки (символ воинского звания) — отражают связь городского поселения Калининец и Таманской дивизии. Не случайно, что городское поселение и прославленная дивизия носят имя одного и того же человека, известного деятеля Советского государства, «всесоюзного старосты» М. И. Калинина.

Дуб — символ несгибаемости, крепости, постоянства, долголетия, мудрости, выносливости. Корни дуба символизируют связь Таманской дивизии с теми уголками России, которые делегируют своих призывников для службы в прославленном воинском соединении.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением дуба
Флаги с изображением пятиконечных звёзд